Flyn kan syfta på:
Flyn, Strömsunds kommun, by utanför Hoting, 
Flyn, Sollefteå kommun, ort i Sollefteå kommun, se Storfinnforsen,

Insjöar i Sverige

Flyn, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (6,75 ha)
Flyn (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (8,76 ha)
Flyn (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (11,4 ha)
Övre Flyn (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (17,7 ha)
Nedre Flyn (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (19,2 ha)
Nedre Flyn (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (31,9 ha)
Övre Flyn (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (52,3 ha)
Flyn, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn